Amerikai Egyesült Államok
 Grant (Alabama)
 Grant (Colorado)
 Grant (Iowa)
 Grant (Inyo megye, Kalifornia)
 Grant (Snonoma megye, Kalifornia)
 Grant (Michigan)
 Grant (Minnesota)
 Grant (Nebraska)
 Grant (Ohio)
 Grant (Washington)

 Ausztrália
 Grant (Queensland)

Egyéb
 Grant, családnév
 Grant, vezetéknév
 Grant, autógyártó
 Grant, életrajzi könyv
 Grant megye (egyértelműsítő lap)